Rännarbanan kan syfta på:

 Rännarbanan – en beridarebana i Stockholm på 1600-talet, se Beridarebanan
 Rännarbanan (gångtunnel)  – en gångtunnel i Stockholm (Riksdagen)